Schanne ist der Familienname folgender Personen:

 Margrethe Schanne (1921–2014), dänische Balletttänzerin
 Rainer Schanne (* 1942), deutscher Bildungsreferent, Autor und Politiker

Schanne ist:

 die regionale Bezeichnung für ein Tragjoch